Le réseau de bus du Grand Chambéry couvre les 38 communes de la communauté d’agglomération. Il est composé de :
 quatre lignes de bus structurantes nommées « Chrono » et identifiées avec des lettres, de A à D ;
 cinq lignes complémentaires, numérotées de 1 à 5 ; 
 dix lignes locales fonctionnant uniquement en heures de pointe, désignés sous les nombres 10 à 19 ;
 dix-neuf lignes scolaires vers les écoles primaires de l’agglomération ;
 vingt-six lignes scolaires à destination des collèges ;
 deux lignes de Vélobulle ;
 un service de transport à la demande.

Le réseau

Lignes « Chrono »

Lignes complémentaires

Lignes locales

Transport à la demande

Vélobulle

Lignes scolaires

Écoles

Collèges 

{{Ligne de transport en commun
 | ligne_nom         = 851
 | ligne_nom_complet = 
 | ligne_coul_fond   = 4B489E
 | ligne_coul_texte  = FFFFFF 
 | accessible        = 
 | terminus1         = Le Pont
 | terminus2         = Collège Henry Bordeaux
 | date_ouverture    = 
 | date_fermeture    = 
 | longueur          = 
 | duree             = 25
 | nb_arrets         = 16
 | materiel_roulant  = 
 | passage_semaine   = 
 | passage_journee   = oui
 | passage_soiree    = non
 | passage_nuit      = non
 | passage_fetes     = non
 | voyageurs_an      = 
 | depot_titre       = Exploitant
 | depot_nom         = TRAI
 | desserte          = 
 Villes et lieux desservis : Saint-Cassin, Montagnole et Cognin (Collège Henry Bordeaux)
 Pôles et gares desservies : Aucun.
 | autre             = 

 Arrêts non accessibles aux UFR : Le Pont, Roche Fougère, Chemin des Châtaigniers, Chemin de Chabran, Chemin des Reposoirs, Grignon, L’Oratoire, Les Bonnets, Saint Cassin Chef-Lieu, Le Chatelard, Les Platons, Le Chêne, Les Alberges, Cesolet, Les Clarines et Collège Henry Bordeaux.
 Amplitudes horaires : La ligne ne fonctionne qu’en période scolaire et assure deux voyages par jour, à  (départ de l’arrêt Le Pont) puis à  (départ de l’arrêt Collège Henry Bordeaux) les lundis-mardis-jeudis-vendredis et à  (départ de l’arrêt Le Pont) puis à  (départ de l’arrêt Collège Henry Bordeaux) les mercredis.
 Particularités : La ligne est ouverte à tous depuis .
 Date de dernière mise à jour : .}}

 Lignes occasionnelles 

 Notes relatives aux données communiquées 

 Provenance des données 
Les dates d'ouverture des lignes, le matériel roulant et l'accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issus de sources diverses, comme le site officiel de Synchro. La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires Synchro, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

 Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires'' sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Synchro
 Transdev Chambéry

Liens externes 
 

Chambéry
Transport à Chambéry
Transdev
Transport en commun en Auvergne-Rhône-Alpes